ISO 3166-2:AZ est l'entrée pour l'Azerbaïdjan dans l'ISO 3166-2, qui fait partie du standard ISO 3166, publié par l'Organisation internationale de normalisation (ISO), et qui définit des codes pour les noms des principales administration territoriales (e.g. provinces ou États fédérés) pour tous les pays ayant un code ISO 3166-1.

République autonome (1) 
 AZ-NX  Naxçıvan

Districts (66) et municipalité (11)

Historiques 
Historique des changements
 : Ajout de 7 municipalité de la ville, 44 municipalité du district et 9 municipalité

Références

Voir aussi 
 .az 
 Apskritis
 Municipalités de Lituanie

Liens externes
 Codes des noms de pays - ISO 3166, iso.org

ISO 3166
Liste en rapport avec l'Azerbaïdjan